

Geografia 
 Saldaña – comune della Colombia nel Dipartimento di Tolima
 Saldaña – comune della Spagna nella Provincia di Palencia
 Saldaña de Burgos – comune della Spagna nella Provincia di Burgos

Persone 
 Zoë Saldaña (1978) – attrice statunitense
 Julio Saldaña (1967) - ex calciatore argentino
 Pons Saldaña (1928-2006) - cestista filippino
 Leonardo Saldaña (1989) - calciatore colombiano

Altro 
 Conte di Saldaña - titolo nobiliare spagnolo

Pagine correlate 
 Saldanha